American Idiot peut désigner :
 American Idiot, album du groupe Green Day (2004) ;
 American Idiot, chanson tirée de l'album du même nom (2004) ;
 American Idiot, comédie musicale adaptée de l'album (2009) ; 
 , album tiré de la comédie musicale (2010).